Пропальтициды () — семейство насекомых из отряда жесткокрылых, насчитывающее около 40 видов.

Распространение 
Эти жуки распространены в Азии, Африки, Австралии и Океании.

Описание 
Переднегрудь увеличена, передняя пара ног используется для прыгания.

Биология 
Живут на коре мертвых деревьев, предположительно питаются гифами и спорами грибов.

Систематика 
 Семейство: Propalticidae
 Род: Discogenia Kolbe, 1897 
 Вид: Discogenia bilineata John, 1942
 Вид: Discogenia burgeoni John, 1942
 Вид: Discogenia decemarticulata John, 1960
 Вид: Discogenia disciformis Kolbe, 1897
 Вид: Discogenia disposita John, 1940
 Вид: Discogenia donisi John, 1956
 Вид: Discogenia gounellei Grouvelle, 1896
 Вид: Discogenia hargreavesi John, 1960
 Вид: Discogenia latipenis John, 1942
 Вид: Discogenia pulchripicta John, 1942
 Вид: Discogenia rufipes Kolbe, 1897
 Вид: Discogenia schouiedeni John, 1942
 Вид: Discogenia trilineata John, 1940
 Род: Propalticus Sharp, 1879
 Вид: Propalticus bryanti John, 1960
 Вид: Propalticus crassipes John, 1960
 Вид: Propalticus cuneiformis John, 1960
 Вид: Propalticus decoomani John, 1960
 Вид: Propalticus discogenioides John, 1960
 Вид: Propalticus doddi John, 1960
 Вид: Propalticus dybasi John, 1960
 Вид: Propalticus indicus Sen Gupta, 1978
 Вид: Propalticus insularis John, 1960
 Вид: Propalticus jansoni Sharp, 1882
 Вид: Propalticus japonicus Nakane, 1966
 Вид: Propalticus kiuchii Sasaji, 1971
 Вид: Propalticus madagascariensis John, 1960
 Вид: Propalticus morimotoi Kamiya, 1964
 Вид: Propalticus oculatus Horn, 1879
 Вид: Propalticus ryukyuensis Kamiya, 1964
 Вид: Propalticus saipanensis John, 1960
 Вид: Propalticus santhomeae John, 1960
 Вид: Propalticus sarawakensis John, 1960
 Вид: Propalticus scriptitatus John, 1960
 Вид: Propalticus sierraleonis John, 1960
 Вид: Propalticus simplex Crowson & Sen Gupta, 1969
 Вид: Propalticus striatus John, 1960
 Вид: Propalticus tonkinensis John, 1960
 Вид: Propalticus ulimanganus John, 1960
 Вид: Propalticus wainganus John, 1969

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — family Propalticidae Crowson, 1952

Примечания

Литература 
 Crowson, R.A.; Sen Gupta, T. 1969: The systematic position of Propalticidae and of Carinophloeus Lefkovitch (Coleoptera, Clavicornia) with description of a new species of Propalticus and of its supposed larva. Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B), 38: 132—140. 

Разноядные жуки
Семейства насекомых